Сане — фамилия.
 Сане, Лерой (род. 1996) — немецкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии.
 Сане, Людовик (род. 1987) — сенегальский футболист, защитник французского клуба «Бордо» и сборной Сенегала.
 Сане, Салиф (род. 1990) — сенегальский и французский футболист, брат Людовика.
 Сане, Сулейман (род. 1961) — сенегальский футболист, нападающий, отец Лероя.